W grupie 1 eliminacji do ME U-21 w piłce nożnej 2011 udział biorą następujące zespoły:
  Rosja
  Rumunia
  Mołdawia
  Łotwa
  Wyspy Owcze
  Andora

Tabela 

Uwagi:
 Andora, Łotwa, Wyspy Owcze oraz Mołdawia nie mają szans na awans do fazy play-off.
 Rumunia ma zapewniony awans do fazy play-off jako zwycięzca grupy

Mecze

Strzelcy 
Rozegrano 28 meczów, w których strzelono 79 goli, średnia wynosi 2,82 na mecz (stan na 5 września).

Linki zewnętrzne 
  – pl.uefa.com

Eliminacje
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej